Antonio Cabrera peut désigner :
 Antonio Cabrera (, dates inconnues), footballeur paraguayen ;
 Antonio Cabrera (né en 1981), cycliste chilien.